

Codici 
 OAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oamaru (Nuova Zelanda)

Mineralogia 
 Oam – abbreviazione del gruppo dell'ortoanfibolo

Note